Горушки — название нескольких населённых пунктов в России:
 Горушки — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Горушки — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Горушки — деревня в Невельском районе Псковской области, Ивановская волость.
 Горушки — станция в Невельском районе Псковской области, Ивановская волость.
 Горушки — деревня в Пышминском районе Свердловской области.
 Горушки — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Горушки — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Горушка